Název Velká cena Turecka 2007 nese více sportovních událostí:
 Velká cena Turecka silničních motocyklů 2007 – závod Mistrovství světa silničních motocyklů 2007
 Grand Prix Turecka 2007 – závod Formule 1 v roce 2007